Ao longo da história de Constantinopla, a capital do Império Bizantino, atualmente chamada Istambul e a maior cidade da Turquia, a cidade sofreu diversos cercos. Dois deles resultaram na conquista da cidade, uma em 1204, pelos cruzados e outra em 1453, pelos otomanos, tendo a última resultado na extinção do Império Bizantino.

Cercos e ataques durante guerras civis
Cerco de Bizâncio (324) — Levado a cabo por  durante a guerra civil contra Licínio.
Cerco de Constantinopla (742) — Durante a revolta de Artavasdo.
Cerco de Constantinopla (821-823) — Liderado por Tomás, o Eslavo, um comandante da marinha bizantina rival do imperador , que foi apoiado pelo califa abássida Almamune.
Cerco de Constantinopla (1047) — Liderado por Leão Tornício, que se revoltou contra .

Cercos persas e árabes

Cerco de Constantinopla (626) — Conhecido como o Primeiro Cerco de Constantinopla, foi levado a cabo pelos sassânidas apoiados por ávaros e eslavos.
Cerco de Constantinopla (674-678) — Conhecido como o Primeiro Cerco Árabe de Constantinopla, apesar de ter sido o segundo, foi levado a cabo pelos omíadas.
Cerco de Constantinopla (717–718) — Conhecido como o Segundo Cerco Árabe de Constantinopla.

==Cercos búlgaros e ''rus==

Cerco de Constantinopla (813) — Conhecido como Cerco Búlgaro de Crum, foi empreendido por este último, o primeiro imperador da Bulgária.
Cerco de Constantinopla (860) — Também conhecido como Primeiro Cerco Varegue ou dos rus', foi o principal, senão o único episódio da Guerra Rus'-Bizantina de 860, empreendida pelo Grão-Canato de Rus.
Cerco de Constantinopla (896) — Realizado por Simeão I da Bulgária logo depois da Batalha de Bulgarófigo. Leão VI foi forçado a negociar em condições desvantajosas.
Cerco de Constantinopla (907) — Também conhecido como Segundo Cerco Varegue ou dos rus''', foi o ponto alto da Guerra rus'-bizantina de 907. Algumas fontes referem também um cerco em 906.
Cerco de Constantinopla (941) — Também conhecido como Terceiro Cerco Varegue ou dos rus, foi uma das batalhas da Guerra Rus'-Bizantina de 941.

Cercos durante as cruzadas
Cerco de Constantinopla (1203) — Primeiro cerco das tropas da Quarta Cruzada, comandadas por Bonifácio de Montferrat e Enrico Dandolo.
Cerco de Constantinopla (1204) — Segundo cerco dos cruzados, que acabou com o saque, a conquista da cidade e a fundação do Império Latino.

Cercos nicenos 
Cerco de Constantinopla (1235) — Levado a cabo por forças conjuntas do Império de Niceia (bizantinos) e Império Búlgaro contra o Império Latino (o estado cruzado reinante em Constantinopla).
Um ataque a Constantinopla está implícito na obra de Jorge Acropolita no ano de 1248, mas não se conhecem mais detalhes.
Cerco de Constantinopla (1260) — Segunda tentativa frustrada de reconquista da cidade pelo Império de Niceia.
Em 1261, uma pequena força nicena sob Aleixo Estrategópulo conseguiu invadir a capital latina, que estava mal defendida, terminando assim o Império Latino e restaurando o governo bizantino sobre a cidade. A maior parte das tropas latinas estavam fora em campanha e o imperador fugiu sem tentar nenhuma resistência. Não houve cerco. O evento é conhecido como Reconquista de Constantinopla.

Cercos otomanos

Cerco de Constantinopla (1391-1392) — Primeiro cerco otomano, foi liderado por .
Cerco de Constantinopla (1394-1402) — Segundo cerco otomano, igualmente liderado por Bajazeto I. Por vezes distinguem-se três cercos diferentes: um em 1395, outro em 1397 e outro em 1402. Foi interrompido durante a Batalha de Nicópolis (1396) contra os cruzados; a derrota otomana na Batalha de Ancara (1402) frente aos mongóis, precipitou o levantamento do cerco.
Cerco de Constantinopla (1411) — Cerco levado a cabo por  durante a guerra civil otomana e repelido com a ajuda de seu irmão e futuro sultão .
Cerco de Constantinopla (1422) — Apesar de cronologicamente ser o terceiro ou quinto cerco otomano, por vezes é referido como o primeiro, dado que os anteriores foram mais bloqueios do que exatamente assédios.
Cerco de Constantinopla (1432)
Queda de Constantinopla (1453) — Terminou na conquista da cidade em 29 de maio de 1453 e no desaparecimento do Império Bizantino.

Referências

Ver também
Ocupação de Constantinopla (1918-1923) — Levada a cabo pelos Aliados vitoriosos na Primeira Guerra Mundial.

Notas